Kathleen O’Malley ist der Name folgender Personen:

* Kathleen O’Malley (Schauspielerin) (* 1924), US-amerikanische Schauspielerin
 Kathleen O’Malley (Schriftstellerin) (* 1955), US-amerikanische Schriftstellerin
 Kathleen M. O’Malley (* 1956), US-amerikanische Richterin